Мякиля () — финская фамилия. Известные носители:

 Мякиля, Антти (род. 1989) — финский хоккеист.
 Мякиля, Саша (род. 1973) — финский, музыкант, дирижёр.
 Мякиля, Юсси (род. 1974) — финский велосипедист.